Осинівська сільська рада - назва адміністративно-територіальних одиниць в Україні

 Осинівська сільська рада — Луганська область, Новопсковський район. Увійшла до складу Новопсковської селищної громади
 Осинівська сільська рада — Одеська область, Ширяївський район. Увійшла до складу Ширяївської селищної громади
 Осинівська сільська рада — Харківська область, Куп'янський район. До 2016 року — колишня Петрівська сільська рада.